none (muziek), een interval.
 None (gebedsstonde), een kerkelijk getijdengebed.
 None (Italië), een plaats in de Italiaanse provincie Turijn.

Zie ook
Het Latijnse woord none verwijst naar negen of negende. Meervoud: nonae (Latijn) of nonen (Nederlands).
Afgeleide vormen:
 Nonae, de negende dagen tot aan (en inclusief) de iden van een Romeinse maand.
 Nonaan, een koolwaterstof met negen koolstofatomen.
 Nonet, een muziekensemble met negen uitvoerenden.
 Een compositie voor zo'n ensemble.